В одиночному розряді тенісного турніру Bank of the West Classic 1995, який проходив в рамках Туру WTA 1995, Магдалена Малеєва здобула титул, у фіналі перемігши Ай Суґіяму 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 

 Катріна Адамс (2-ге коло)
 Магдалена Малеєва (переможниця)
 Ліндсі Девенпорт (півфінал)
 Мері Джо Фернандес (півфінал)

 Емі Фрейзер (2-ге коло)
 Іріна Спирля (2-ге коло)
 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Йоне Каміо (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1995